Ханибалијан се може односити на:
Ханибалијан I, син Констанција Хлора;
Ханибалијан II, син Флавија Далмација;
Афраније Ханибалијан, конзул из 292.